Carles Francino puede referirse a:
Carles Francino Murgades (1958), un presentador radiofónico español.
Carles Francino Navarro (1980), un actor español, hijo del anterior.